Fars oder Fārs bezeichnet:
 Fars, eine Provinz im Iran
 Fars (Nachrichtenagentur), die iranische Nachrichtenagentur FARS

FArS steht für:
 Frankfurter Archäologische Schriften

Abkürzung